Теофилу-Отони:

 Теофилу-Отони — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Теофилу-Отони — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.